Der Nissan 370Z ist ein Sportcoupé des japanischen Automobilherstellers Nissan, das erstmals auf der Los Angeles Auto Show im November 2008 präsentiert wurde.

Anfang Dezember 2008 erschien der 370Z als „Fairlady Z“ in Japan und löste damit den Nissan 350Z ab. Zwischen April 2009 und November 2020 war der 370Z auch in Europa erhältlich.

Im September 2020 wurde ein Prototyp des bereits im Mai 2020 angekündigten Nachfolgers Nissan Z vorgestellt, der 2022 in Serie gehen soll, jedoch nicht in Europa erhältlich sein wird.

Modellgeschichte 
Außer neuen Ansätzen bei der Form der Scheinwerfer haben die Designer auch Retro-Elemente in die Karosserie des 370Z eingebaut (seitliche Fensterlinie), die an den automobilen Urahn Datsun 240Z erinnern. Der alte 3,5-Liter-V6-Motor aus dem 350Z wurde durch einen 3,7-Liter-V6-Motor mit VVEL-System (Variable Valve Event and Lift) ersetzt. Das VVEL-System verbessert durch Verstellen des Ventilhubs und der Ventilsteuerzeiten den Durchzug über den gesamten Drehzahlbereich.

Der 370Z hat ein kurz abgestimmtes 6-Gang-Schaltgetriebe mit einer Antriebswelle aus Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoff und ein sogenanntes VLSD-Sperrdifferential (VLSD steht für „Viscous Limited Slip Differential“), das den Drehzahlunterschied an den Hinterrädern begrenzt. Wahlweise ist der 370Z auch mit einer 7-Gang-Automatik erhältlich. In dieser Version erhält der Fahrer zusätzliche Schaltwippen am Lenkrad und mit der sogenannten „Downshift Rev Matching“-Technik ein elektronisches System, das automatisch Zwischengas beim Herunterschalten gibt. Die handgeschalteten Topversionen des Z-Coupés enthalten ein weiteres elektronisches System, das sogenannte „Synchro Rev Control“. Dieses System passt die Drehzahl beim Schalten automatisch an.

Der 370Z ist serienmäßig mit Nissans Vehicle Dynamic Control-System ausgerüstet. Der Radstand wurde um etwa 10 cm verkürzt und im Zuge von diversen Maßnahmen zum Leichtbau der Karosserie verspricht der Hersteller ein besseres Handling als im Vorgängermodell. Die Radaufhängung besteht aus Doppelquerlenkern vorne und einer Multilink-Achse hinten.

Auf der New York International Auto Show vom 10. bis 19. April 2009 präsentierte Nissan eine offene Version des 370Z, den 370Z Roadster. Der Z-Roadster ist ganz klassisch mit einem Stoffdach ausgestattet, welches sich in 20 Sekunden unter einer in Wagenfarbe lackierten Abdeckung verstauen lässt. Anders als beim Vorgängermodell, dem 350Z Roadster, braucht die Abdeckung im 370Z Roadster nicht per Hand entriegelt zu werden. Die technischen Daten sind zum großen Teil die gleichen wie bei der Z-Coupé-Variante. Die Markteinführung in Europa fand im Sommer 2010 statt.

Modellpflege 
Im Juni 2013 erschien in Europa eine leicht überarbeitete Version des 370Z. Dabei wurde die Form des Lufteinlasses geändert sowie vertikale LED-Tagfahrlichter angebracht. Zudem wurde der Einstiegspreis um mehr als 5.500,- € gesenkt.

Sondermodelle 
Auch auf der New York International Auto Show präsentierte Nissan den 370Z Nismo Z24 09, der seit Juni 2009 in den USA erhältlich ist.

Der Nismo 370Z wurde in der Leistung von 243 kW (331 PS) bei 7000/min auf 253 kW (344 PS) bei 7400/min gesteigert, das maximale Drehmoment wurde von 366 auf 374 Nm angehoben. Ein modifiziertes Doppel-Auspuff-System und diverse Änderungen am Motorsteuergerät sind für die Leistungssteigerung verantwortlich. Das Nismo Z-Coupé ist ausschließlich mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich. Weitere Unterscheidungsmerkmale zum Serienmodell sind eine Domstrebe zwischen den vorderen Federbeinen, Hochleistungsstoßdämpfer und eigens entwickelte Federn und Stabilisatoren. Das Sondermodell zeigt sich auch optisch in einem anderen Gewand als das Serienmodell.

Diverse Karosserieverbreiterungen in Form einer breiteren Frontstoßstange mit Splitter, Seitenschwellern und einem großen Heckflügel sowie ein Heckdiffusor sind die auffälligsten Veränderungen. Statt 18-Zoll-Felgen kommen 19-Zoll-Leichtgewicht-Aluräder von Rays Wheels zum Einsatz. Als Bereifung wurden 245/40 R19 vorn und 285/35 R19 hinten gewählt, bei der Bereifung handelt es sich um Yokohama Advan Sport (Y) Reifen. Auch im Interieur verzieren diverse rote Ziernähte das sportliche Erscheinungsbild. Des Weiteren wurde ein spezieller Drehzahlmesser mit digitaler Ganganzeige integriert und die Serien-Pedale wurden durch Aluminium-Pedale ausgetauscht.

Eine Einführung des Nismo 370Z in Europa erfolgte Mitte Juli 2013.

Auf Basis des 370Z Roadster kündigte Nissan Ende August 2017 eine auf 25 Exemplare limitierte „RS“-Variante an, die Teile des Nismo-Modells trägt.

Auf der New York International Auto Show im April 2019 präsentierte Nissan den „370Z 50th Anniversary Edition“, der ein Sondermodell zum 50-jährigen Jubiläum des Datsun 240Z darstellt.

Technische Daten 

[1] seit dem Modelljahr 2010 beträgt die Leistung 241 kW (328 PS) bei 7000/min und das Drehmoment 363 Nm bei 5200/min.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2009 und 2020 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 4.045 Nissan 370Z neu zugelassen worden. Mit 576 Einheiten war 2010 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Trivia 
Der auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2015 vorgestellte Halcón Falcarto nutzt die technische Basis des 370Z.

Weblinks 

 nissanusa.com – Offizielle Website zum Nismo 370Z
 Bericht über die Vorstellung auf der LA-Auto Show
 Bericht über den Verkaufsstart in Japan
 Road&Track Magazine vom 13. Juli 2008. Sam Mitani: „“
 Autobild Online-Artikel vom 30. Mai 2008: „Nissan entblättert 370Z“
 Video von der inoffiziellen Premiere: "Nissan 370Z: inoffizielle Vorstellung"

Einzelnachweise 

370Z
Sportwagen
Kombicoupé
Roadster